Bregninge (Svendborg), plaats in de Deense gemeente Svendborg
Bregninge (Ærø), plaats in de Deense gemeente Ærø

Deense parochies
Bregninge (parochie, Guldborgsund)
Bregninge (parochie, Kalundborg)
Bregninge (parochie, Svendborg)
Bregninge (parochie, Ærø)